

Miejscowości na Białorusi 

 Zaprudzie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.
 Zaprudzie – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.
 Zaprudzie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.
 Zaprudzie – dawna kolonia w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
 Zaprudzie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Miejscowości na Ukrainie 
 Zaprudzie – wieś w rejonie koszyrskim obwodu wołyńskiego.

Inne 
 Zaprudzie – przystanek kolejowy w miejscowości Zaprudzie, w rejonie koszyrskim, w obwodzie wołyńskim, na Ukrainie.